Мацапура — українське прізвище.

Відомі носії 

 Мацапура Микола Іванович — український мистецтвознавець, шевченкознавець, діяч музейної справи.
 Мацапура Микола Іванович — український тренер із веслування на байдарках і каное.
 Мацапура Сергій Степанович — радянський військовик-танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Бура-Мацапура Віра Іванівна — українська мисткиня, графік і поліграфістка.

Див. також 
 Павло Григорович Шульженко на прізвисько Мацапура — вбивця, ґвалтівник та людоїд, керівник банди злочинців, яка орудувала на Полтавщині у 1735 — 1740 роках.

українські прізвища